

Presentación previa 
El francés Kenny de Schepper fue el campeón defensor pero no pudo defender su título tras perder en la final del torneo ante el nuevo campeón Nicolas Mahut por 6-3, 7-63.

Cabezas de serie 

 Kenny de Schepper (Final)
 '''Nicolas Mahut (Campeón)
 Guillaume Rufin (Primera ronda)
 Jesse Huta Galung ''(Primera ronda)

<ol start="5">
  Jan Hájek ''(Segunda ronda)
  Marc Gicquel ''(Semifinales)
  Andrej Martin ''(Cuartos de final)
  Marius Copil (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Rennes 2013